Klobusiczky Ferenc (kb. 1650–1714) királyi személynök, a kuruc Gazdasági Tanács elnöke, II. Rákóczi Ferenc szenátora
Klobusiczky Ferenc (1707–1760) az előbbi fia, erdélyi, majd zágrábi püspök, végül kalocsai érsek